Žbogar est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1989), nageur slovène ;
 Samuel Žbogar (né en 1962), diplomate et homme politique slovène ;
 Vasilij Žbogar (né en 1975), navigateur slovène.

Notes et références